Peucedanum depauperatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Benedict Balansa. Peucedanum depauperatum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
depauperatum